Cornelis Hendrikus van Rhijn (1849-1913), predikant en hoogleraar
 Arnoldus van Rhijn (1844-1923), medicus, bestuurder en schaker
 Pieter van Rhijn (1886-1960), astronoom
 Hugo van Rhijn (1946), journalist en mediaconsultant
 Aart van Rhijn (1892-1986), politicus
 Piet van Rhijn (1931-1999), voetballer
 Patrick van Rhijn (1970), schrijver
 Ricardo van Rhijn (1991), voetballer